Вилле́р-су-Прени́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Дьелуар. Входит в Региональный природный парк Лотарингии.

География 

Виллер-су-Прени расположен на северо-востоке Франции в 270 км к востоку от Парижа, в 24 км на юго-запад от Меца и в 31 км на север от Нанси. Соседние коммуны: Прени и Паньи-сюр-Мозель на севере, Вандьер на востоке, Норруа-ле-Понт-а-Муссон на юго-востоке, Вильсе-сюр-Тре на юго-западе.

История 
В сентябре — октябре 1944 года в деревне располагался штаб американского генерала Джорджа Паттона.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 344 человека.

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель